Ше́дін (, ) — шведське прізвище.

Персоналії 
 Енн Шедін (* 1949) — американська акторка.
 Сімон Шедін (* 1986) — шведський плавець.
 Стіґ Шедін (1917—1993) — шведський письменник.

Примітки 

Шведські прізвища